Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Petr Korda 3-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Korda (finale)
 Boris Becker (campione)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Aleksandr Volkov (primo turno)

 Brad Gilbert (secondo turno)
 Karel Nováček (primo turno)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Carl Uwe Steeb (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1992
ATP Tour 1992